Canapville puede referirse a: 

 Canapville, comuna francesa situada en Calvados.
 Canapville, comuna francesa situada en Orne.